Bufo auritus est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :
 Bufo auritus Raddi, 1823 est synonyme de Ceratophrys aurita (Raddi, 1823) ;
 Bufo auritus Cope, 1875 nec Raddi, 1823 est synonyme de Incilius coniferus (Cope, 1862).

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Bufonidae
Ceratophryidae